Bodum  steht für 
 Bodum (Gemeinde), ehemalige Gemeinde in Västernorrlands län in Schweden
 Bodum (Thisted), Ort in der Thisted Kommune, Nordjütland, Dänemark
 Bodum (Minnesota), Ort in Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika
 Bodum, Schweizer Hersteller von Geschirr und Küchenutensilien